Teenage Mutant Hero Turtles – titolo usato in Europa nei primi anni per la saga delle Tartarughe Ninja (titolo originale statunitense Teenage Mutant Ninja Turtles)

Videogiochi
 Teenage Mutant Hero Turtles – videogioco a piattaforme del 1989 per computer e NES
 Teenage Mutant Hero Turtles: The Coin-Op! – videogioco picchiaduro del 1989 per sala giochi, computer e NES
 Teenage Mutant Hero Turtles: Fall of the Foot Clan – videogioco del 1990 per Game Boy
 Teenage Mutant Hero Turtles: Turtles in Time – videogioco del 1991 per sala giochi e SNES
 Teenage Mutant Hero Turtles: The Hyperstone Heist – videogioco del 1992 per Mega Drive
 Teenage Mutant Hero Turtles: Tournament Fighters – videogioco del 1993 per Super Nintendo, Mega Drive, NES